Приевор — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Приевор — село в общине Билеча Республике Сербской.
 Приевор — село в общине Кладань Федерации Боснии и Герцеговины.

 Сербия
 Приевор — село в общине Чачак.

 Хорватия
 Приевор — село в общине Дубровник.
 Приевор — село в общине Млет.

 Черногория
 Приевор — село в общине Будва.
 Приевор — село в общине Херцег-Нови.